Теулада — топоним. Может означать:

  — залив Средиземного моря.
  — мыс на южном побережье острова Сардиния.
 Теулада — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия.
 Теулада — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, подчиняется административному центру Кальяри.